Denumirea de Liulin se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Liulin, un sat în comuna Straldja, regiunea Iambol;
 Liulin, un sat în comuna Pernik, regiunea Pernik.